Het ATP-toernooi van Rosmalen 2011 (met de officiële naam UNICEF Open 2011) werd gespeeld van 12 tot en met 18 juni 2011. Er werd gespeeld op de grasbanen van het Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Titelhouder was de Oekraïner Serhij Stachovsky – hij gaf in de laatste week voor Wimbledon 2011 echter de voorkeur aan het ATP-toernooi van Eastbourne 2011.

Het gezamenlijke ATP/WTA-toernooi trok 58.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Organisatie 
De gemeente 's-Hertogenbosch stelde een financiële bijdrage ter beschikking van € 19.000,-.

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen